

Geografie
Stanley (Hongkong), een gebied in Zuid-Hongkong
Stanley (Falklandeilanden), de hoofdstad van de Falklandeilanden
Stanley (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
Stanley (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
Stanley (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Kisangani (voorheen Stanleystad of Stanleyville), een stad in de Congo-Kinshasa in Centraal-Afrika

Plaatsen in de Verenigde Staten
Stanley (Idaho)
Stanley (Iowa)
Stanley (Louisiana)
Stanley (North Carolina)
Stanley (North Dakota)
Stanley (Virginia)
Stanley (Wisconsin)

Personen met de achternaam Stanley
Frederick Arthur Stanley, een Gouverneur-Generaal van Canada
Henry Morton Stanley, een Britse ontdekkingsreiziger
John Stanley, een Engelse componist en organist
Paul Stanley, een Amerikaanse zanger en gitarist 
Wendell Meredith Stanley, een Amerikaanse biochemicus en viroloog
William Stanley jr., een Amerikaans uitvinder en elektrotechnicus

Personen met de voornaam Stanley
Stanley Burleson, een Nederlandse acteur, zanger en choreograaf

Overige
Stanley (automerk), ook wel Stanley Steamer, een Amerikaans automerk dat stoomauto's bouwde
Stanley (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Stanley (gereedschap), een Amerikaans gereedschapsmerk
Stanleymes, een mes met verwisselbare bladen
Stanley (voornaam), een jongensnaam
Stanley (televisieserie), een animatie die wordt uitgezonden op Playhouse Disney Channel